Барка (Barca; Barka) може да се отнася за:
 барка – несамоходен плавателен съд, теглен обликновено посредством човешка тяга от т.нар. бурлаци
 Барка – град в Оман
 Барка – арабското наименование на Киренайка
 Барка – античен град в Киренайка – в римската провинция Libya Pentapolitana
 Барка – плато в Киренайка
 Барка – река в Еритрея
 Хамилкар Барка (277 – 229 пр.н.е.) – картагенски пълководец, баща на Ханибал
 Ханибал Барка (247 – 183 пр.н.е.; изв. като Ханибал) – картагенски военачалник

Вижте също 
 Баркиди
 Барк
 Гаш-Барка - регион на Еритрея

Баркиди